El Municipio de Sorata es un municipio boliviano ubicado en el Departamento de La Paz. El municipio de Sorata es uno de los ocho municipios que conforman la Provincia Larecaja. Administrativamente, el municipio es denominado como la primera sección municipal de la provincia. La capital del municipio es la localidad de Sorata.  

Según el último censo oficial realizado por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) en 2012, el municipio cuenta con una población de 23.512 habitantes y esta situado a una altura promedio de 3.800 metros sobre el nivel del mar.

El municipio posee una extensión superficial de 1.886 km² y una densidad de población de 12,46 hab/km² (habitante por kilómetro cuadrado).

Demografía

Población del Municipio de Sorata

Referencias

Enlaces externos 
 Municipio Sorata - Übersichtskarten Nr. 20601
 Municipio Sorata - Detailkarte und Bevölkerungsdaten (PDF: 898 kB) (spanisch)
 Departamento La Paz - Sozialdaten der Municipios (PDF; 11,63 MB) (spanisch)

Sorata